Il re della prateria – romanzo di Emilio Salgari
Il re della prateria – film del 1959 diretto da Richard Fleischer